Wibault est un patronyme, porté entre autres par :

 Michel Wibault (1897-1963) ingénieur aéronautique, fondateur de la socièté Wibault ;
 Marcel Wibault (1904-1998) peintre de montagne, dont de nombreuses toiles sont visibles dans la maison familiale à Chamonix (Musée, 62 Chemin du Cé, à Chamonix) ;
 Lionel Wibault (né en 1947), fils du précédent, guide de haute montagne et peintre comme son père.